Heartbreak High puede referirse a las siguientes series televisivas:
 Heartbreak High, serie australiana de 1994.
 Heartbreak High, serie australiana de 2022.